ABQ steht als Abkürzung für:
 Abasinische Sprache (SIL-Code)
 airblue, pakistanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Alban Berg Quartett, ein Streichquartett
 Albuquerque International Sunport (IATA-Code)
 American Brass Quintet, ein Blechbläserquintett

ABQ